Kitty Hawk oder Kittyhawk steht für:

 Kitty Hawk, Kleinstadt in North Carolina, Vereinigte Staaten
 das Kommandomodul von Apollo 14
 Kitty Hawk Cora, 13-motoriges, elektrisch angetriebenes, senkrecht startendes und landendes Luftfahrzeug
 Kittyhawk, Serienvarianten des Jagdflugzeugs Curtiss P-40
 Kitty-Hawk-Klasse, Klasse von Flugzeugträgern der United States Navy
 USS Kitty Hawk (AKV-1), Flugzeugtransportschiff 
 USS Kitty Hawk (CV-63), Flugzeugträger, Typschiff der Kitty-Hawk-Klasse 
Kitty Hawk Corporation, US-amerikanisches Luftfahrtunternehmen 

Siehe auch: 
 Kittihawk, deutsche Karikaturistin